Las siglas RBB pueden referirse a los siguientes términos:

En deportes:

 Real Betis Balompié, club de fútbol de Sevilla (España).
 Red Bull Brasil, club de fútbol de Campinas (Brasil).

En empresas:

 Rastriya Banijya Bank, el mayor banco de Nepal.
 Rundfunk Berlin-Brandenburg. empresa de radiodifusión pública de Alemania, miembro de la ARD.

En otros términos:

 RBBP4: proteína 4 de unión al retinoblastoma
 RBBP5: proteína 5 de unión al retinoblastoma
 RBBP7: proteína 7 de unión al retinoblastoma
 RBBP8: proteína 8 de unión al retinoblastoma
 RBBP9: proteína 9 de unión al retinoblastoma